Colonia (vogelgeslacht), een geslacht van zangvogels uit de familie Tirannen
 Colonia (Romeinse term), een Romeinse term voor een volksplanting of nederzetting
 Colonia (film), een Duits-Luxemburgs-Franse film uit 2015

Geografie:
 Colonia (departement), een departement van Uruguay
 Colonia del Sacramento, de hoofdstad van dit departement
 Colonia (Micronesië), de hoofdstad van de Micronesische deelstaat Yap
 Colonia (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey

Zie ook 
 Kolonia (doorverwijspagina)